A krónika a következőket jelentheti:
 krónika (műfaj): a középkor jellegzetes történeti műfaja.
 Képes krónika: (Chronicon Pictum) egy Nagy Lajos budai udvarában 1360 körül latin nyelven írt krónika, illetve az azt tartalmazó kódex.
 Krónika (1920–1921) művészeti folyóirat
 Krónika: 1999 óta magyar nyelven megjelenő erdélyi napilap illetve annak online változata.
 Krónika a Magyar Rádió műsora

Jegyzetek